Le tournoi de tennis de Bristol est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1962 se dispute du 11 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Justina Bricka et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Bristol

dames 1962
Bristol